Blue Screen of Death – krytyczny błąd w systemie Microsoft Windows
 Blue box – technika obróbki obrazu, której inne nazwy to Bluescreen oraz Chroma key